Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2019 – zawody mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej rozegrane w dniach 12-13 marca 2019 w Szczyrku oraz na trasach Kubalonki w Istebnej. Przeprowadzono jeden konkurs indywidualny – Gundersen HS106/10 km, w którym, po raz pierwszy w karierze, triumfował Wojciech Marusarz.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Mistrzostw Polski

Przypisy 

Sezon 2018/2019 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2019 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku